Schürrer ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Schürrer (* 1976), deutsche Mörderin
 Hermann Schürrer (1928–1986), österreichischer Schriftsteller
 Wolfgang Schürrer (* 1946), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Schürer